Hornet kan syfta på:

 F/A-18 Hornet – jaktplan
 F/A-18E/F Super Hornet – ny version av planet ovan
 De Havilland DH 87 Hornet Moth – privat- och skolflygplan
 Hudson Hornet – bilmodell från Hudson
 AMC Hornet – bilmodell från American Motors Corporation
 New Orleans Hornets – basketklubb
 Smeknamn av sjömän för Kap Horn

Geografi

Antarktis 

 Hornet, Antarktis,

Se även
 USS Hornet – flera olika örlogsfartyg

Robotskapade Antarktisförgreningar